Argentyńscy piłkarze, bracia:
 Diego Maradona (1960–2020)
 Hugo Maradona (1969–2021)
 Raúl Maradona (ur. 1966)